La formula molecolare C8H18 può indicare:
 Isoottano
 Ottano

Formule molecolari